Фо́кус — многозначный термин:
 Фокус или иллюзия — номер иллюзиониста, демонстрирующий необъяснимый эффект, «чудо».
 Фокус — центральная точка очага землетрясения.
 Фокус — исключительное право элемента интерфейса принимать клавиатурный ввод.
 Фокусирование — концентрация на решении конкретной задачи. Физиологическое обоснование описано А. А. Ухтомским как «Учение о доминанте».

В науке 
 Фокус — точка в оптической системе.
 Фокус кривой (или поверхности) — в геометрии: точка, для которой выполняется определённое соотношение со всеми точками кривой (поверхности). В частности, фокус конического сечения.
 Аэродинамический фокус — точка приложения прироста подъёмной силы.
 Устойчивый или неустойчивый фокус — особая точка векторного поля.

В литературе и кино 
 «» — роман Артура Миллера (1945). 
 «» — фильм Нила Слэвина по роману Артура Миллера (США, 2001).
 «Фокус» — криминальная трагикомедия с Уиллом Смитом в главной роли (США, 2015).

СМИ 
 «Фокус» — украинский еженедельный информационно-политический журнал на русском языке, издаваемый в Киеве с 2006 года.
 «Фокус» — белорусский научно-популярный журнал для старшеклассников.
 «» — болгарское информационное агентство.

См. также